Zwitsers voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Zwitsers voetbalelftal onder 16 (vrouwen)